Пахтакор () — город, административный центр Пахтакорского района Джизакской области Узбекистана.

История 
Возник в 1961 году в ходе освоения Голодной степи как центральная усадьба совхоза Пахтакор. В 1971 году получил статус посёлка городского типа и название Бинокор.

В 1974 году присвоен статус города и переименован в Пахтакор. В городе расположена железнодорожная станция Пахтакор (на линии Сырдарьинская — Джизак).

Экономика 
В советское время в городе были построены хлопкоочистительный завод и завод «Пахтакорсельмаш».

В Пахтакоре работало несколько ПМК (Передвижная  Механизированная Колонна) и  АТП (Автотранспортное Предприятие)

Население

Примечания

Ссылки 

Города Джизакской области
Населённые пункты Пахтакорского района
Переименованные населённые пункты Узбекистана